Mauder ist der Familienname folgender Personen: 

 Bruno Mauder (1877–1948), deutscher Glaskünstler
 Josef Mauder (1854–1920), tschechischer Maler und Bildhauer
 Josef Mauder (1884–1969), deutscher Graphiker und Illustrator
 Walter Mauder (1913–1999), deutscher Maler, Sohn von Bruno Mauder